Adelajda Orleańska (1698–1743), ksieni Chelles
 Adelajda Orleańska (1777–1847), księżniczka krwi królewskiej Królestwa Francuzów

Strony ujednoznaczniające